Italianisering , niet-Italiaanse volkeren krijgen de italiaanse taal opgelegd
 Italianiseren (schilderkunst), het kopiëren van de Italiaanse schilderstijl (renaissance) in de Zuidelijke Nederlanden

Zie ook 
 Italianisanten